Ки́ївська ву́лиця — вулиці в країнах Європи та інших країн світу, названі на честь Києва, столиці України.



АР Крим 
 Київська вулиця — вулиця в Білогірську.
 Київська вулиця — вулиця в Джанкої.
 Київська вулиця — вулиця в Євпаторії.
 Київська вулиця — вулиця в Керчі.
 Київська вулиця — вулиця в Севастополі.
 Київська вулиця — вулиця в Сімферополі.
 Київська вулиця — вулиця у Феодосії.
 Київська вулиця — вулиця в Ялті.

Вінницька область 
 Київська вулиця — вулиця в Бершаді.
 Київська вулиця — вулиця у Вінниці.
 Київська вулиця — вулиця у Вороновиці.
 Київська вулиця — вулиця в Гайсині.
 Київська вулиця — вулиця в Жмеринці.
 Київська вулиця — вулиця в Козятині.
 Київська вулиця — вулиця в Липовці.
 Київська вулиця — вулиця в Могилеві-Подільському.
 Київська вулиця — вулиця в Піщанці.
 Київська вулиця — вулиця в Погребищі.
 Київська вулиця — вулиця у Стрижавці.

Волинська область 
 Київська вулиця — вулиця в Володимирі.
 Київська вулиця — вулиця в Ківерцях.
 Київська вулиця — вулиця в Ковелі.
 Київська вулиця — вулиця в Маневичях.

Дніпропетровська область 
 Київська вулиця — вулиця в Апостоловому.
 Київська вулиця — вулиця в Аулах.
 Київська вулиця — вулиця в Верхньодніпровську.
 Київська вулиця — вулиця в Дніпрі.
 Київська вулиця — вулиця в Дніпровському.
 Київська вулиця — вулиця в Іларіоновому.
 Київська вулиця — вулиця у Кам'янському.
 Київська вулиця — вулиця в Кривому Розі.
 Київська вулиця — вулиця в Марганці.
 Київська вулиця — вулиця в Нікополі.
 Київська вулиця — вулиця в Новомосковську.
 Київська вулиця — вулиця в Павлограді.
 Київська вулиця — вулиця в Підгородному.
 Київська вулиця — вулиця в Покрові.
 Київська вулиця — вулиця в Покровському.
 Київська вулиця — вулиця в П'ятихатки.
 Київська вулиця — вулиця в Синельниковому.
 Київська вулиця — вулиця в Слобожанському.
 Київська вулиця — вулиця в Софіївці.
 Київська вулиця — вулиця в Тернівці.
 Київська вулиця — вулиця в Царичанці.
 Київська вулиця — вулиця в Широкому.

Донецька область 
 Київська вулиця — вулиця в Амвросіївці.
 Київська вулиця — вулиця в Білозерському.
 Київська вулиця — вулиця в Волновасі.
 Київська вулиця — вулиця в Горлівці.
 Київська вулиця — вулиця в Дебальцевому.
 Київська вулиця — вулиця в Добропіллі.
 Київська вулиця — вулиця в Докучаєвську.
 Київська вулиця — вулиця в Дружківці.
 Київська вулиця — вулиця в Єнакієвому.
 Київська вулиця — вулиця в Зугресі.
 Київська вулиця — вулиця в Костянтинівці.
 Київська вулиця — вулиця в Краматорську.
 Київська вулиця — вулиця в Лиману.
 Київська вулиця — вулиця в Кіровському районі Макіївці.
 Київська вулиця — вулиця в Радянському районі Макіївці.
 Київська вулиця — вулиця в Маріуполі.
 Київська вулиця — вулиця в Новгородському.
 Київська вулиця — вулиця в Новоазовську.
 Київська вулиця — вулиця в Новоамвросіївському.
 Київська вулиця — вулиця в Оленівці.
 Київська вулиця — вулиця в Північному.
 Київська вулиця — вулиця в Покровську.
 Київська вулиця — вулиця в Слов'янську.
 Київська вулиця — вулиця в Сніжному.
 Київська вулиця — вулиця в Соледарі.
 Київська вулиця — вулиця в Торецьку.
 Київська вулиця — вулиця в Харцизьку.
 Київська вулиця — вулиця в Шахтарську.
 Київська вулиця — вулиця в Ясинуватої.

Житомирська область 
 Київська вулиця — вулиця в Андрушівці.
 Київська вулиця — вулиця в Брусилові.
 Київська вулиця — вулиця в Житомирі.
 Київська вулиця — вулиця в Коростені.
 Київська вулиця — вулиця в Коростишеві.
 Київська вулиця — вулиця в Малині.
 Київська вулиця — вулиця в Овручі.
 Київська вулиця — вулиця в Олевську.
 Київська вулиця — вулиця в Попільні.
 Київська вулиця — вулиця в Радомишлі.
 Київська вулиця — вулиця в Ружині.

Закарпатська область 
 Київська вулиця — вулиця в Береговому.
 Київська вулиця — вулиця в Великому Бичкові.
 Київська вулиця — вулиця в Виноградові.
 Київська вулиця — вулиця в Королеві.
 Київська вулиця — вулиця в Мукавеві.
 Київська вулиця — вулиця в Рахові.
 Київська вулиця — вулиця в Сваляві.
 Київська вулиця — вулиця в Солотвині.
 Київська вулиця — вулиця в Тячеві.
 Київська вулиця — вулиця в Хусті.
 Київська вулиця — вулиця в Ясіні.

Запорізька область 
 Київська вулиця — вулиця в Запоріжжі.
 Київська вулиця — вулиця в Кушугумі.

Івано-Франківська область 
 Київська вулиця — вулиця в Більшівцях.
 Київська вулиця — вулиця в Івано-Франківську.
 Київська вулиця — вулиця в Калуші.
 Київська вулиця — вулиця в Коломиї.
 Київська вулиця — вулиця в Снятині.

Київська область 
 Київська вулиця — вулиця в Березані.
 Київська вулиця — вулиця в Білій Церкві.
 Київська вулиця — вулиця в Борової.
 Київська вулиця — вулиця в Боярці.
 Київська вулиця — вулиця в Броварах.
 Київська вулиця — вулиця в Бучі.
 Київська вулиця — вулиця в Василькові.
 Київська вулиця — вулиця в Великій Димерці.
 Київська вулиця — вулиця в Вишгороді.
 Київська вулиця — вулиця в Вишневому.
 Київська вулиця — вулиця в Глевасі.
 Київська вулиця — вулиця в Гребінках.
 Київська вулиця — вулиця в Дослідницькому.
 Київська вулиця — вулиця в Згурівці.
 Київська вулиця — вулиця в Іванкові.
 Київська вулиця — вулиця в Ірпіні.
 Київська вулиця — вулиця в Кагарлику.
 Київська вулиця — вулиця в Києві, в Жулянах.
 Київська вулиця — вулиця в Клавдієві-Тарасовому.
 Київська вулиця — вулиця в Козині.
 Київська вулиця — вулиця в Коцюбинському.
 Київська вулиця — вулиця в Миронівці.
 Київська вулиця — вулиця в Обухові.
 Київська вулиця — вулиця в Переяславі.
 Київська вулиця — вулиця в Сквирі.
 Київська вулиця — вулиця в Терезиному.
 Київська вулиця — вулиця в Тетієві.
 Київська вулиця — вулиця в Узині.
 Київська вулиця — вулиця в Фастові.
 Київська вулиця — вулиця в Чабанах.
 Київська вулиця — вулиця в Чорнобилі.
 Київська вулиця — вулиця в Яготині.

Кіровоградська область 
 Київська вулиця — вулиця в Гайвороні.
 Київська вулиця — вулиця в Знам'янці.
 Київська вулиця — вулиця в Кропивницькому.
 Київська вулиця — вулиця в Малої Висці.
 Київська вулиця — вулиця в Новоукраїнці.
 Київська вулиця — вулиця в Олександрівці.
 Київська вулиця — вулиця в Олександрії.
 Київська вулиця — вулиця в Світловодську.

Луганська область 
 Київська вулиця — вулиця в Алчевську.
 Київська вулиця — вулиця в Антрациті.
 Київська вулиця — вулиця в Вознесенівці.
 Київська вулиця — вулиця в Довжанську.
 Київська вулиця — вулиця в Кадіївці.
 Київська вулиця — вулиця в Лисичанську.
 Київська вулиця — вулиця в Луганську.
 Київська вулиця — вулиця в Міловому.
 Київська вулиця — вулиця в Первомайську.
 Київська вулиця — вулиця в Попасної.
 1-а і 2-а Київські вулиці — вулиці в Ровеньках.
 Київська вулиця — вулиця в Рубіжному.
 Київська вулиця — вулиця в Сєвєродонецьку.
 Київська вулиця — вулиця в Старобільську.
 Київська вулиця — вулиця в Хрустальному.

Львівська область 
 Київська вулиця — вулиця в Буську.
 Київська вулиця — вулиця в Великому Любіні.
 Київська вулиця — вулиця у Дрогобичі.
 Київська вулиця — вулиця в Дублянах.
 Київська вулиця — вулиця в Жовкві.
 Київська вулиця — вулиця в Красному.
 Київська вулиця — вулиця у Львові.
 Київська вулиця — вулиця в Миколаєві.
 Київська вулиця — вулиця в Пустомитах.

Миколаївська область 
 Київська вулиця — вулиця в Березнегуватому.
 Київська вулиця — вулиця в Веселиновому.
 Київська вулиця — вулиця в Вознесенську.
 Київська вулиця — вулиця в Кривому Озері.
 Київська вулиця — вулиця в Миколаєві.
 Київська вулиця — вулиця в Новому Бузі.
 Київська вулиця — вулиця в Первомайську.

Одеська область 
 Київська вулиця — вулиця в Березівці.
 Київська вулиця — вулиця в Білгороді-Дністровському.
 Київська вулиця — вулиця в Біляївці.
 Київська вулиця — вулиця в Доброславі.
 Київська вулиця — вулиця в Затишші.
 Київська вулиця — вулиця в Ізмаїлі.
 Київська вулиця — вулиця в Кілії.
 Київська вулиця — вулиця в Кодимі.
 Київська вулиця — вулиця в Любашівці.
 Київська вулиця — вулиця в Подільську.
 Київська вулиця — вулиця в Роздільної.
 Київська вулиця — вулиця в Татарбунарах.
 Київська вулиця — вулиця в Теплодарі.
 Київська вулиця — вулиця в Хлібодарському.

Полтавська область 
 Київська вулиця — вулиця в Градизьку.
 Київська вулиця — вулиця в Карлівці.
 Київська вулиця — вулиця в Кобеляках.
 Київська вулиця — вулиця в Кременчуці.
 Київська вулиця — вулиця в Лубнах.
 Київська вулиця — вулиця в Миргороді.
 Київська вулиця — вулиця в Пирятині.
 Київська вулиця — вулиця в Хоролі.

Рівненська область 
 Київська вулиця — вулиця в Березному.
 Київська вулиця — вулиця в Корці.
 Київська вулиця — вулиця в Костополі.
 Київська вулиця — вулиця в Острозі.
 Київська вулиця — вулиця в Рівному.
 Київська вулиця — вулиця в Рокитному.
 Київська вулиця — вулиця в Сарнах.

Сумська область 
 Київська вулиця — вулиця у Великої Писарівці.
 Київська вулиця — вулиця у Вороніжі.
 Київська вулиця — вулиця в Конотопі.
 Київська вулиця — вулиця в Охтирці.
 Київська вулиця — вулиця в Ромнах.
 Київська вулиця — вулиця в Середині-Буді.
 Київська вулиця — вулиця в Сумах.
 Київська вулиця — вулиця в Шостці.

Тернопільська область 
 Київська вулиця — вулиця в Тернополі.
 Київська вулиця — вулиця в Чорткові.

Харківська область 
 Київська вулиця — вулиця в Балаклії.
 Київська вулиця — вулиця в Барвінковому.
 Київська вулиця — вулиця в Будах.
 Київська вулиця — вулиця в Високому.
 Київська вулиця — вулиця в Вовчанську.
 Київська вулиця — вулиця в Ізюмі.
 Київська вулиця — вулиця в Коротичі.
 Київська вулиця — вулиця в Краснограді.
 Київська вулиця — вулиця в Малої Данилівці.
 Київська вулиця — вулиця в Мерефі.
 Київська вулиця — вулиця в Південному.
 Київська вулиця — вулиця в Пісочині.
 Київська вулиця — вулиця в Покотилівці.
 Київська вулиця — вулиця в Савинцях.
 Київська вулиця — вулиця в Харкові.

Херсонська область 
 Київська вулиця — вулиця в Бериславі.
 Київська вулиця — вулиця в Білозерці.
 Київська вулиця — вулиця в Голої Пристані.
 Київська вулиця — вулиця в Зеленівці.
 Київська вулиця — вулиця в Олешках.
 Київська вулиця — вулиця в Херсоні.

Хмельницька область 
 Київська вулиця — вулиця в Волочиську.
 Київська вулиця — вулиця в Городоці.
 Київська вулиця — вулиця в Дунаївцях.
 Київська вулиця — вулиця в Полонному.
 Київська вулиця — вулиця в Старокостянтинові.
 Київська вулиця — вулиця у Хмельницькому.
 Київська вулиця — вулиця в Шепетівці.

Черкаська область 
 Київська вулиця — вулиця в Жашкові.
 Київська вулиця — вулиця в Золотоносі.
 Київська вулиця — вулиця в Каневі.
 Київська вулиця — вулиця в Корсуні-Шевченківському.
 Київська вулиця — вулиця в Лисянці.
 Київська вулиця — вулиця в Смілі.
 Київська вулиця — вулиця в Умані.
 Київська вулиця — вулиця в Чорнобаї.
 Київська вулиця — вулиця в Шполі.

Чернівецька область 
 Київська вулиця — вулиця в Кіцмані.
 Київська вулиця — вулиця в Сокирянах.
 Київська вулиця — вулиця в Сторожинці.
 Київська вулиця — вулиця в Хотині.
 Київська вулиця — вулиця в Чернівцях.

Чернігівська область 
 Київська вулиця — вулиця в Бахмачі.
 Київська вулиця — вулиця в Борзні.
 Київська вулиця — вулиця в Козельці.
 Київська вулиця — вулиця в Лосинівці.
 Київська вулиця — вулиця в Носівці.
 Київська вулиця — вулиця в Прилуках.
 Київська вулиця — вулиця в Ріпках.
 Київська вулиця — вулиця в Чернігові.

Київська вулиця — вулиця в Бересті.
 Київська вулиця — вулиця в Борисові.
 Київська вулиця — вулиця у Вітебську.
 Київська вулиця — вулиця в Гомелі.
 Київська вулиця — вулиця в Давиді-Городоці.
 Київська вулиця — вулиця в Добрусі.
 Київська вулиця — вулиця в Єльську.
 Київська вулиця — вулиця в Калинковичях.
 Київська вулиця — вулиця в Кричеві.
 Київська вулиця — вулиця в Ліді.
 Київська вулиця — вулиця в Мінську.
 Київська вулиця — вулиця в Могильові.
 Київська вулиця — вулиця в Мозирі.
 Київська вулиця — вулиця в Пінську.
 Київська вулиця — вулиця в Старобіні.

Київська вулиця — вулиця у Варшаві.
 Київська вулиця — вулиця в Бендзині.
 Київська вулиця — вулиця в Бельсько-Бялій.
 Київська вулиця — вулиця в Бидгощі.
 Київська вулиця — вулиця в Білостоці.
 Київська вулиця — вулиця в Заверцях.
 Київська вулиця — вулиця в Катовицях.

Київська вулиця — вулиця в Лейпцигу.
 Київська вулиця — вулиця в Мюнхені.

Київська вулиця — вулиця у Флоренції.

Київська вулиця — вулиця в Тулузі.

Київська вулиця — вулиця в Алмати.

Київська вулиця — вулиця в Бішкеку.

Київська вулиця — вулиця в Лондоні.

Примітки 

Об'єкти, названі на честь Києва
Вулиці